Villers-la-Ville kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Villers-la-Ville, kommun, Vallonien,

Frankrike 

 Villers-la-Ville, Haute-Saône, kommun, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté,